Sandhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Sandhofer (* 1934), österreichischer Mediziner
 Gerhard Sandhofer (* 1948), österreichischer Naturbahnrodler
 Michael Sandhofer (1907–1984), österreichischer Politiker (ÖVP)